Krasucki est patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 Franciela Krasucki (née 1988), athlète brésilienne ;
 Henri Krasucki (1924-2003), syndicaliste français.

Voir aussi

Homonymie de patronyme

ru:Красуцкий